Totora ist der Name folgender geografischer Objekte:

in Bolivien:
 Totora (Cochabamba), Stadt im Departamento Cochabamba
 Totora (Ichoca), Ortschaft im Departamento La Paz, Bolivien
 Totora (Oruro), Verwaltungshauptstadt im Departamento Oruro
 Totora (Pocoata), Ortschaft im Municipio Pocoata, Departamento Potosí
 Totora (Kanton), Kanton in der Provinz San Pedro de Totora
 Totora (Municipio), Landkreis in der Provinz San Pedro de Totora
 Municipio Totora (Cochabamba), Landkreis in der Provinz Carrasco
 Provinz San Pedro de Totora, Provinz im Departamento Oruro

in Peru:
 Distrikt Totora, Distrikt mit gleichnamigen Verwaltungssitz in der Provinz Rodríguez de Mendoza

Totora steht für:
 Totora-Schilf, ein Riedgras

Siehe auch:
 Totora Pampa